ImageMagick — вільний багатоплатформовий пакет програм для неінтерактивної (пакетної) обробки графічних файлів. Підтримує безліч графічних форматів, випущений під ліцензією GPL. Може використовуватися з мовами Perl, C, C++, Python, Ruby, PHP, Java, у скриптах командної оболонки або самостійно.

Формати що підтримуються

Читання-запис 
 8BIM (Adobe Photoshop resource format)
 APP1 (Photoshop resource format)
 AVS (AVS X image)
 BIE (Joint Bi-level Image experts Group interchange format)
 BMP (Microsoft Windows bitmap image)
 CMYK (Raw cyan, magenta, yellow, and black samples (8 or 16 bits, depending on the image depth))
 CMYKA (Raw cyan, magenta, yellow, black, and matte samples (8 or 16 bits, depending on the image depth))
 DCX (ZSoft IBM PC multi-page Paintbrush)
 DIB (Microsoft Windows bitmap image)
 DOC (Word Documents)
 EPDF (Encapsulated Portable Document Format)
 EPI (Adobe Encapsulated PostScript Interchange format)
 EPS (Adobe Encapsulated PostScript)
 EPSF (Adobe Encapsulated PostScript)
 EPSI (Adobe Encapsulated PostScript Interchange format)
 EPT (Adobe Encapsulated PostScript with TIFF preview)
 FAX (Group 3 FAX)
 FITS (Flexible Image Transport System)
 FPX (FlashPix Format)
 G3 (Group 3 FAX)
 GIF (CompuServe graphics interchange format)
 GIF87 (CompuServe graphics interchange format (version 87a))
 GRAY (Raw gray samples (8 or 16 bits, depending on the image depth))
 H (Internal format)
 ICB (Truevision Targa image)
 ICM (ICC Color Profile)
 IPTC (IPTC Newsphoto)
 JBG (Joint Bi-level Image experts Group interchange format)
 JBIG (Joint Bi-level Image experts Group interchange format)
 JP2 (JPEG-2000 JP2 File Format Syntax)
 JPC (JPEG-2000 Code Stream Syntax)
 JPEG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
 JPG (Joint Photographic Experts Group JFIF format)
 LOGO (ImageMagick Logo)
 M2V (MPEG-2 Video Stream)
 MAP (Colormap intensities (8 or 16 bits, depending on the image depth) and indices (8 or 16 bits, depending n whether colors exceeds 256).)
 MIFF (Magick Image File Format)
 MNG (Multiple-image Network Graphics)
 MONO (Bi-level bitmap in least-significant- -byte-first order)
 MPEG (MPEG-1 Video Stream)
 MPG (MPEG-1 Video Stream)
 MTV (MTV Raytracing image format)
 MVG (Magick Vector Graphics)
 OTB (On-the-air bitmap)
 P7 (Xv thumbnail format)
 PAL (16bit/pixel interleaved YUV)
 PALM (Palm Pixmap format)
 PBM (Portable bitmap format (black and white))
 PCD (Photo CD)
 PCDS (Photo CD)
 PCT (Apple Macintosh QuickDraw/PICT)
 PCX (ZSoft IBM PC Paintbrush)
 PDF (Portable Document Format)
 PGM (Portable graymap format (gray scale))
 PICON (Personal Icon)
 PICT (Apple Macintosh QuickDraw/PICT)
 PM (X Window system pixmap (color))
 PNG (Portable Network Graphics)
 PNM (Portable anymap)
 PPM (Portable pixmap format (color))
 PS (Adobe PostScript)
 PSD (Adobe Photoshop bitmap)
 PTIF (Pyramid encoded TIFF)
 RAS (SUN Rasterfile)
 RGB (Raw red, green, and blue samples (8 or 16 bits, depending on the image depth))
 RGBA (Raw red, green, blue, and matte samples (8 or 16 bits, depending on the image depth))
 ROSE (70x46 TrueColor test image)
 SGI (Irix RGB image)
 SUN (SUN Rasterfile)
 SVG (Scalable Vector Graphics)
 TEXT( Raw text)
 TGA (Truevision TGA image)
 TIF (Tagged Image File Format)
 TIFF (Tagged Image File Format)
 TXT (Raw text)
 UYVY (16bit/pixel interleaved YUV)
 VDA (Truevision Targa image)
 VICAR (VICAR rasterfile format)
 VID (Visual Image Directory)
 VIFF (Khoros Visualization image)
 VST (Truevision Targa image)
 WBMP (Wireless Bitmap (level 0) image)
 X (X Image)
 XBM (X Window system bitmap (black and white))
 XPM (X Window system pixmap (color))
 XV (Khoros Visualization image)
 XWD (X Window system window dump (color))
 YUV (CCIR 601 4:1:1)

Тільки читання 
 AFM (Adobe font metrics)
 ART (PF1: 1st Publisher)
 AVI (Audio/Visual Interleaved)
 CUT (DR Halo)
 DCM (Digital Imaging and Communications in Medicine image)
 DPS (Display PostScript)
 DPX (Digital Moving Picture Exchange)
 FILE (Uniform Resource Locator)
 FTP (Uniform Resource Locator)
 GRADIENT (Gradual passing from one shade to another)
 GRANITE (Granite texture)
 HTTP (Uniform Resource Locator)
 ICO (Microsoft icon)
 ICON (Microsoft icon IMPLICIT)
 LABEL (Text image format)
 MPR (Magick Persistent Registry)
 MSL (Magick Scripting Language)
 NETSCAPE (Netscape 216 color cube)
 NULL (Constant image of uniform color)
 PDB (Pilot Image Format)
 PFA (Adobe Type 1 font file)
 PFB (Adobe Type 1 font file)
 PFM (Adobe Type 1 font file)
 PIX (Alias/Wavefront RLE image format)
 PLASMA (Plasma fractal image)
 PWP (Seattle Film Works)
 RLA (Alias/Wavefront image)
 RLE (Utah Run length encoded image)
 SCT (Scitex HandShake)
 SFW (Seattle Film Works)
 STEGANO (Steganographic image)
 SVG (Scalable Vector Graphics)
 TILE (Tile image with a texture)
 TIM (PSX TIM)
 TTF (TrueType font)
 WMF (Windows Metafile)
 WPG (WordPerfect Graphics)
 XC (Constant image uniform color)
 XCF (GIMP image)

Див. також

Посилання 
 http://www.imagemagick.org  — сторінка проекту;

Комп'ютерна графіка
Вільне програмне забезпечення
Вільне ПЗ для Linux
Вільне ПЗ для Windows